Шарль Вольф:
 Вольф, Шарль де (; 1932—2011) — нидерландский органист и дирижёр.
 Вольф, Шарль Жозеф Этьен (; 1827—1918) — французский астроном.